Brezje steht für: 

 Brezje (Kroatien), ein Dorf in Kroatien
 Brezje (Radovljica) (dt. Pirkendorf in der Oberkrain), ein Wallfahrtsort in der Gemeinde Radovljica, Slowenien
 Brezje pri Bojsnem (dt. Pirk), Ort in der Gemeinde Brežice, Slowenien
 Brezje (Rogatica), ein Ort in der Gemeinde Rogatica in der Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina
 Pirk (Gemeinde Gallizien), slowenisch Brezje, eine Ortschaft in der Gemeinde Gallizien im Bezirk Völkermarkt in Kärnten 
 Pirk (Rosegg), slowenisch Brezje, eine Ortschaft in der Gemeinde Rosegg im Bezirk Villach-Land in Kärnten
 Wriesen, slowenisch Brezje, eine Katastralgemeinde in der Marktgemeinde Griffen im Bezirk Völkermarkt in Kärnten